Sainte-Marie-du-Bois (Manche)
 Sainte-Marie-du-Bois (Mayenne)
ook:
andere gemeenten met de naam Sainte-Marie